The Burglar on the Roof – cortometraggio del 1898 diretto da J. Stuart Blackton
The Burglar on the Roof – cortometraggio del 1898 prodotto dalla Vitagraph Company of America